Cantinella ima više značenja:
 Cantinella, Benevento
 Cantinella, Cosenza